Bésame Radio puede hacer referencia a las siguientes estaciones radiales: 

Bésame Radio, en Colombia.
 Bésame Radio, en Costa Rica.
 Bésame Radio, en Chile.
 Bésame Radio, en México.
 Bésame Radio, en Panamá.

Emisoras de radio